Hazelight Studios — компания по разработке видеоигр, расположенная в Стокгольме, Швеция. Основана режиссёром Юсефом Фаресом в 2014 году, компания наиболее известна разработкой кооперативных многопользовательских игр, таких как A Way Out и It Takes Two. Обе игры были выпущены Electronic Arts под лейблом EA Originals.

История 

Йозеф Фарес был кинорежиссёром до того как основал студию по разработке игр — Hazelight. Первой игрой для Йозефа стала Brothers: A Tale of Two Sons (Starbreeze Studios), которая получила признание критиков в момент выхода в 2013 году. После успеха Brothers, Фарес решил основать новую компанию по производству видеоигр в Стокгольме, Швеция, с упором на создание взрослой, ориентированной на сюжет игры. К нему присоединилась основная команда разработчиков Brothers из Starbreeze, в которую входили Клаас Энгдал, Эмиль Класон, Андерс Олссон и Филип Кулианос. Студия была обнародована на The Game Awards 2014 издателем Electronic Arts, они также сообщили, что издадут первую игру студии. EA позволила Hazelight расположиться в помещениях DICE, чтобы Фарес и его команда могли полностью сосредоточиться на создании своей игры.

Первая игра компании — A Way Out — была анонсирована EA на E3 2017 . Что стало частью EA Originals, инициативы EA по поддержке независимых игр. Программа позволила Hazelight сохранить полный творческий контроль, получая при этом бо’льшую часть прибыли от игры после возмещения затрат на разработку. EA выделила команде бюджет в 3,7 миллиона долларов. Релиз состоялся в марте 2018 года, в целом игра получила положительные отзывы и продалась тиражом в 1 миллион копий в течение 2 недель. Студия снова стала партнером EA над их следующей игрой, It Takes Two, представляющей собой кооперативный платформер, релиз которой состоялся в марте 2021 года.

Игры

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр Швеции
Компании Стокгольма